Гомбо́ев — фамилия, распространённая в первую очередь среди бурят. Имеет женскую форму Гомбоева. Образована от тибетского по происхождению бурятского имени Гомбо. Известные носители:

 Гомбоев, Галсан (1822—1863) — санкт-петербургский востоковед.
 Гомбоев, Дампил Гомбоевич (1831—1896) — 10-й Пандито Хамбо-лама (1876—1896), глава буддистов Сибири. 
 Гомбоев, Жамбал-Доржи — 19-й Пандито Хамбо-лама (1963—1982).
 Гомбоев, Николай Иванович (1837—1906) — статский советник, руководитель почтово-телеграфной службы посольства России в Пекине.